Stora Ljungsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Ljungsjön (Istrums socken, Västergötland), sjö i Skara kommun,  (9,78 ha)
Stora Ljungsjön (Kinna socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,

Se även
Ljungsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn